Motoya bezeichnet:

 Motoya (Unternehmen), japanisches Softwareunternehmen

Motoya ist der Familienname folgender Personen:

 Izumi Motoya (* 1974), japanischer Schauspieler
 Toshio Motoya (* 1943), japanischer Unternehmer
 Yukiko Motoya (* 1979), japanische Schriftstellerin